Thesis peut désigner :
 Thèse en anglais et en grec ;
 Thesis, une famille de polices d’écriture ;
 Lancia Thesis, une berline haut de gamme du constructeur italien Lancia ;
 Thesis, un album du trio de Jimmy Giuffre sorti en 1961.

Voir aussi 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie